Koranko ou Kouranko peut désigner :
le koranko, une langue de Guinée
les Koranko, un peuple présent en Guinée et en Sierra Leone